Василий Звенигородский
 Звенигородский, Василий Андреевич — воевода и окольничий Русского царства времён смуты.
 Звенигородский, Василий Иванович Ноздроватый (ум. 1512) — окольничий, воевода и дипломат на службе у московских князей Ивана III и Василия III.